Norodom Suramarit (), född 6 mars 1896 i kungliga palatset i Phnom Penh i dåvarande Franska Indokina, död 3 april 1960 i Phnom Penh. Norodom Suramarit var kung av Kambodja mellan 2 mars 1955 och 3 april 1960, då han avled. Han var son till Norodom Sothearos och Norodom Phangangam och sonson till Norodom I av Kambodja.

Biografi
Norodom Suramarit växte upp vid hovet i det kungliga palatset i Phnom Penh som äldste son till Norodom Sothearos. Han genomgick sin utbildning vid franska skolor i Phnom Penh och Saigon. Han gifte sig med prinsessan Sisowath Kossamak (1904-1975), dotter till Kambodjas kung Sisowath Monivong.

Suramarits föräldrar Norodom Sothearos och Norodom Phangangam var halvsyskon, de var båda barn till Norodom I av Kambodja och kusiner till kung Sisowath Monivong, Sisowath Monivongs far, kung Sisowath, var bror och arvtagare till kung Norodom. Suramarit blev dessutom svärson till Sisowath Monivong när han gifte sig med Sisowath Monivongs dotter Sisowath Kosamak. 1929 utnämndes han till minister för marinen, handel och jordbruk i Kambodja, och var fram till kung Sisowath Monivongs död högste rådgivare vid hovet och ordförande för det kungliga rådet. 

Men eftersom Kambodja hörde till Franska Indokina utövades den kungliga makten under kontroll av Frankrike. Efter en invasion från Siam (Thailand) och flera århundraden av förfall blev Kambodja år 1863 ett franskt protektorat som en del av det Franska Indokina. 

Vid Sisowath Monivong död 1941, valdes Suramarits och Phangangam 19-årige son Norodom Sihanouk till kung och regeringschef. Dennes ungdom och bristande erfarenhet medförde att Suramarits ord vägde tungt. Under denna regeringstid utbröt andra världskriget och Kambodja ockuperades 1941-1945 av Japan. I krigets slutskede genomförde Japan en kupp varvid de franska administratörerna fråntogs sina poster, den franska armen desarmerades och för att det khmeriska folket skulle vara lojala mot Japan föreslog man att Kambodja skulle göra anspråk på självständighet från Franska Indochina. 

Den 9 mars 1945 utropade Sihanouk kungariket Kampuchea som självständigt och några dagar senare ändrades det officiella namnet från Cambodge till Kampuchea. Den nya regeringen avskaffade latiniseringen av det khmeriska alfabetet, och återinförde khmerisk skrift.

Efter japanernas kapitulation återerövrade Frankrike makten i landet, men senare uppnåddes en överenskommelse med Frankrike, varvid Kambodja 1953 deklarerades som självständigt rike under namnet Kungariket Kambodja.

År 1955 Norodom Sihanouk abdikerade till förmån för sin far, varvid Suramarit blev kung samma år, 1955. 

Suramarit avled 3 april 1960 efter en längre tids sjukdom. 

Efter Suramarits död 1960 blev Sihanouk åter regent. En källa skriver att Suramits aska spreds efter kremering.

Suramarit fick efter sin död titeln . 

Hans hustru Sisowath Kosamak bibehöll titeln drottningmoder efter sin mans död.

Släktträd 
Flera utlämningar har gjorts i alla led. Kambodjanska regenter i fetstil

Utmärkelser

Nationella
  Knight Grand Cross of the Royal Order of Cambodia (1941)

Internationella
 Grand Commander of the Most Glorious Order of the Truth (Agga Maha Thiri Thudhamma) (Burma)
  Commander of the Order of the Legion of Honour (French Republic, 1939)
  Grand Officer of the Order of the Legion of Honour (French Republic)
  Knight Grand Cordon of the Supreme Order of the Crysanthemun (Empire of Japan)
  Knight Grand Cross of the Order of the Million Elephants and the White Parasol (Kingdom of Laos, 1955)
  Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri (Kingdom of Thailand)
  Knight Grand Cordon of the Order of the Dragon of Annam (Empire of Vietnam)
  Knight Grand Cross of the National Order of Vietnam (Empire of Vietnam)

Se även 
 Huset Norodom

Källor

Noter

Externa länkar

Filmer
 King Norodom Suramarit
 KING NORODOM SURAMARIT FUNERALS APRIL 1960 - PART 1
 KING NORODOM SURAMARIT FUNERALS APRIL 1960 - PART 2
 KING NORODOM SURAMARIT FUNERALS APRIL 1960 - PART 3

Kambodjas regenter
Födda 1896
Avlidna 1960
Män
Huset Norodom